Хрустово може бити:

 Хрустово (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хрустово (Велике Лашче), насељено мјесто у општини Велике Лашче, Република Словенија